Антеш — власна назва.

Топоніми

Антеш (Португалія)

Антеш (Румунія)